Айвар:
 А́йвар () (англ.) — латышское мужское имя, форма скандинавского имени Ивар.
 Айва́р — мужское имя тюркского происхождения.
 Айвар — балканское блюдо, холодная закуска.
 Айвар Михашофф (1941—1993) — американский пианист и композитор.